Балакин, Николай:
 Балакин, Николай Александрович (род. 1989) — украинский футбольный судья. Внук Н. Н. Балакина.
 Балакин, Николай Иванович (1928—2003) — комбайнёр Усть-Лабинской машинно-тракторной станции Краснодарского края. Герой Социалистического Труда.
 Балакин, Николай Николаевич (1911—1992) — советский футболист и футбольный судья.
 Балакин, Николай Пименович (1922—1953) — Герой Советского Союза.